Кения, Уганда, Танганьика () — это название, употреблявшееся на британских почтовых марках, предназначенных для использования в британских колониях Кении, Уганде и Танганьике. Эти почтовые марки выпускались в обращение в период с 1935 по 1963 год почтовым объединением трех колоний, Восточно-Африканским управлением почт и электросвязи (), входившим в состав Восточноафриканской верховной комиссии (East African High Commission) с 1948 по 1961 год, Восточноафриканской организацией общих служб (East African Common Services Organization) с 1961 по 1967 год и Восточноафриканским сообществом с 1967 по 1977 год. Даже после обретения независимости новые самостоятельные государства продолжали использовать почтовые марки Кении, Уганды, Танганьики, которые годились для оплаты пересылки почтовых отправлений до 1977 года.

Первые почтовые марки Кении, Уганды, Танганьики 

Первые почтовые марки с надписью «Kenya, Uganda and Tanganyika» («Кения, Уганда и Танганьика») были выпущены в 1935 году в виде памятных марок общего дизайна к 25-летнему юбилею правления короля Георга V, а также в виде стандартной серии с портретом короля и местными видами. Они заменили марки с надписью «East Africa and Uganda Protectorates» («Протектораты Восточная Африка и Уганда») и «Kenya and Uganda» («Кения и Уганда»). Среди стандартных марок были марки, представлявшие собой резкое отклонение от обычных гравированных марок того периода: почтовые марки номиналом 10 центов и 1 фунт стерлингов были напечатаны типографским способом с силуэтом льва с цветовыми сочетаниями чёрный/жёлтый и чёрный/красный, соответственно.

Георг VI 

Марки тех же рисунков были перевыпущены в 1938 году с портретом Георга VI . В связи с нуждами военного времени в 1941 и 1942 годах на четырёх южноафриканских марках были сделаны надпечатки нового тарифа, но после войны возобновился выпуск марок обычных общих типов (выпуск мира, выпуск серебряной свадьбы и т. д.).

Королева Елизавета II 

Стандартная серия с новыми рисунками была выпущена в 1954 году для королевы Елизаветы, а в 1958 году пара памятных марок отметила 100-летие открытия (с европейской точки зрения) Великих Африканских озёр Бёртоном и Спиком .

В новой стандартной серии 1960 года использовались более простые и более символические рисунки, а в 1963 году за ней последовали три серии памятных марок. В этот момент почтовая служба перешла в ведение Восточноафриканской организации общих служб (East African Common Services Organization), которая выпустила памятные марки к Летним Олимпийским играм 1964 года с надписью «Uganda, Kenya, Tanganyika, Zanzibar» («Уганда, Кения, Танганьика, Занзибар»), хотя на Занзибаре они фактически никогда не использовались. После объединения Танганьики с Занзибаром и образованием Танзании на выпускавшихся в последующем почтовых марках была надпись: «Uganda, Kenya, Tanzania» («Уганда, Кения, Танзания»), причем эти три названия перечислялись в произвольно менявшемся порядке.

Эти почтовые марки выпускались параллельно с почтовыми марками каждого из новых независимых государств. До начала 1976 года Организация общих служб продолжала выпускать различные памятные марки с периодичностью около 10-12 штук в год.

См. также 
 История почты и почтовых марок Восточной Африки и Уганды
 История почты и почтовых марок Кении
 История почты и почтовых марок Танзании
 История почты и почтовых марок Уганды

Примечания

Литература 
 
 
 

Связь в Уганде